

Cinema 
 Chagall – film documentario del 1953 diretto da Robert Hessens
 Chagall – film documentario del 1964 diretto da Simon Schiffrin
 Chagall – film documentario del 1967 diretto da António Campos
 Chagall – film documentario del 1985 diretto da Kim Evans

Persone 
 Marc Chagall – pittore bielorusso naturalizzato francese
 Nic Chagall – produttore discografico tedesco
 Rachel Chagall – attrice statunitense

Altro 
 2981 Chagall – asteroide della fascia principale